Tullgarn kan avse:
 Tullgarns kungsgård – en gård
 Tullgarns slott – ett kungligt slott vid Tullgarnsviken
 Tullgarn (ort) – en bebyggelse i Södertälje kommun
 Tullgarns biologiska dammar – ett reningsverk för avloppsvatten sedan 1996 på Tullgarns slottsområde
 Tullgarns naturreservat – ett naturreservat i Södertälje kommun
 Tullgarns naturvårdsområde – ett naturreservat i Södermanland
 Tullgarns kallvattenkälla – en vattenkälla
 Tullgarnsbron – en bro i Uppsala